Oljato bezeichnet:

 (2201) Oljato, Asteroid des Hauptgürtels
 Oljato-Monument Valley (Arizona)
 Oljato-Monument Valley (Utah)

Siehe auch:
 Oljato-Monument Valley (Begriffsklärung)